Цвитовић може да се односи на:

 Цвитовић (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Цвитовић (Слуњ), насељено мјесто у саставу града Слуња, Кордун, Република Хрватска